John Glynne est un nom pouvant désigner:

 (1602-1666), juge gallois
 (1713-1777), homme politique et propriétaire gallois
John Glynn (1722-1779), avocat et homme politique anglais

Voir aussi

Glynne, John